Калабухов — русская фамилия; имеет женскую форму Калабухова.

Известные носители 
 
 Калабухов, Дмитрий Митрофанович (1902—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Калабухов, Игорь Андреевич (род. 1961) — российский дипломат.
 Калабухов, Карп Максимович (1892—1962) — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.
 
 Калабухов, Пётр Васильевич (Кулабухов) — купец 2-й гильдии, городской голова Екатеринослава в 1877—1885.
 Калабухов, Фёдор Васильевич (1909—1969) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Калабухов, Юрий Викторович (род. 1934) — советский футболист, полузащитник и нападающий.

См. также 
 Стрелянов (Калабухов) Павел Николаевич (род. 1953) — российский военный историк, исследователь, публицист.
 Кулабухов

Примечания